Scerri ist der Familienname folgender Personen:

 Debbie Scerri (* 1969), maltesische Sängerin
 Eric Scerri (* 1953), Chemiker und Wissenschaftsphilosoph
 Madeleine Scerri (* 1989), maltesisch-australische Schwimmerin
 Terence Scerri (* 1984), maltesischer Fußballspieler